Старридж — фамилия:

 Старридж, Дэниел (род. 1989) — английский футболист.
 Старридж, Том (род. 1985) — английский актёр.